Horizontale genoverdracht (ook wel laterale genoverdracht, LGT) is een proces waarbij genetisch materiaal tussen twee organismen wordt uitgewisseld, zonder dat er een familierelatie is tussen de twee organismen.
 Holland's Got Talent is een Nederlandse talentenjacht.
 Historisch-Geografisch Tijdschrift was een Nederlandse vaktijdschrift